Graustark – film del 1915 diretto da Fred E. Wright
 Graustark – film del 1925 diretto da Dimitri Buchowetzki